Edward Campbell peut faire référence à :

 Edward Campbell (1916-2006), journaliste britannique et spécialiste des cirques ;
 Edward Campbell (1879-1945), homme politique du Parti conservateur britannique ;
 Edward Campbell (1822-1882), pair et soldat britannique ;
 Edward Campbell (1943-2015), joueur de rugby à XIII ;
 Edward C. Campbell (1806-1860), juge et homme politique canadien ;
 Edward Fitzhardinge Campbell (1880-1957), international irlandais de rugby ;
 Edward Hale Campbell (1872-1946), juge-avocat général de l'US Navy ;
 Edward Kernan Campbell (1858-1938), juge américain ;
 Edward Campbell (1890-1949), politicien de Jersey ;
 Edward Campbell (Holby City), personnage fictif de la serie médical Holby City.

Voir aussi
 Ed H. Campbell (1882-1969), représentant américain de l'Iowa
 Eddie Campbell (1955-), dessinateur de bande dessinée écossais
 Eddy Campbell, mathématicien canadien, professeur d'université et administrateur d'université
 Eddie C. Campbell (1939-2018), guitariste et chanteur de blues américain